Jalón az alábbi dolgokat jelentheti:
 Jalón, település Spanyolországban
 Jalón, folyó Spanyolországban